Een algemene benaming voor een aanhanger van een van de Abrahamitische religies
Een volgeling van de 9e-eeuwse Abraham van Antiochië 
Abrahamieten (Bohemen), een deïstische sekte in het huidige Tsjechië aan het einde van de 18e eeuw